Ратави — нефтяное месторождение около города Басра в Ираке. Входит в нефтегазоносный бассейн Персидского залива. Открыто в 1979 году.

География 
Расположено в провинции Басра, в юго-восточной части страны, в 400 км к юго-востоку от столицы Багдада. Находится на высоте 33 метров над уровнем моря.

Рельеф вокруг Ратави очень равнинный. Самая высокая точка поблизости — 40 метров над уровнем моря, в 1,1 км к западу от Ратави. Окрестности Ратави довольно густонаселены, 129 жителей на квадратный километр.

Среднегодовая температура в районе 27  ° С. Самый тёплый месяц — июль со средней температурой 38 ° C, самый холодный — январь с 10 ° C. Среднее годовое количество осадков составляет 165 миллиметров.

Характеристика 
Запасы составляют 660 млн т нефти и 55 млрд м³ газа.

См. также 
 Свита Араб

Примечания 

Басра
Нефтяные месторождения Ирака